А́арон Ро́бин Холл Тре́тий (, род. 10 августа 1964, Бронкс, Нью-Йорк) — американский певец и продюсер. Начал свою карьеру в 1988 году как участник R&B/нью-джек-свинг-группы «». Дебютный альбом этой группы стал бестселлером и разошёлся в количестве свыше миллиона копий. Также наиболее известен исполнением песни «», прозвучавшей в фильме «Авторитет» (1992) и в компьютерной игре «GTA San Andreas» (2004).

Биография

Дискография

Альбомы

В составе Guy 
 Guy (1988)
 The Future (1990)
 Guy III (2000)

Соло 
 The Truth (1993)
 Inside of You (1998)
 Adults Only (2005)

Синглы

В составе Guy 
1988
 «'Round and 'Round (Merry-Go-Round of Love)» #24 R&B
 «Groove Me» #4 R&B
 «Teddy’s Jam» #5 R&B
1989
 «I Like» #70 Pop, #2 R&B
 «Spend the Night» #15 R&B
1990
 «Wanna Get with You» #50 Pop, #4 R&B
1991
 «Let's Chill» #41 Pop, #3 R&B
 «Do Me Right» #2 R&B
 «D-O-G. Me Out» #8 R&B
1992
 «Let’s Stay Together» #16 Pop
1999
 «Dancin'» #22 Pop, 4# R&B
2000
 «Why You Wanna Keep Me From My Baby»

Соло

Примечания